Die 1. Amateurliga Bayern 1967/68 war die 18. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Bayerischer Amateurmeister wurde der ESV Ingolstadt, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.

Der FC Wacker München nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1968 teil und scheiterte dort erst im Finale am Niederrhein-Vertreter VfB Marathon 06 Remscheid.

Der 1. FC 01 Bamberg und der ESV Nürnberg-West Fürth mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1968/69 der 1. FC Passau, der FC Münchberg und die SpVgg Kaufbeuren.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1967/68 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1967/68 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1967/68 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1967/68
1967